Руй Жил Соа́риш ди Ба́рруш, Гил Суареш Барруш Руй (; 24 ноября 1965, Паредеш) — португальский футболист, атакующий полузащитник. Ныне является тренером.

Карьера 
Руй Барруш начал карьеру в клубе «Спортинг» (Ковильян). Оттуда он перешёл в клуб второго дивизиона чемпионата Португалии, «Варзим». С этим клубом Барруш вышел в высший дивизион национального первенства. Тогда же полузащитник дебютировал в сборной страны во встрече с Мальтой 29 марта 1987 года, выйдя на замену во втором тайме. Летом 1987 года Барруш стал игроком «Порту». За один сезон Руй выиграл в составе команды Суперкубок УЕФА, где забил решающий мяч в финале, Межконтинентальный кубок, чемпионат и Кубок страны. В матчах национального первенства он забил 12 голов, а по окончании сезона был признан лучшим игроком страны.

22 июля 1988 года Руй Барруш перешёл в итальянский «Ювентус». В клубе футболист стал на позицию треквартисты, не имея чёткого положения на поле. В первом же сезоне португалец забил 15 голов, став лучшим бомбардиром команды. Во втором сезоне в клубе он помог команде выиграть Кубок Италии и Кубок УЕФА. Из рядов «ювентини» Барруша вынудил уйти приход на пост главного тренера команды Луиджи Майфреди, который решил полностью изменить состав «бьянконери».

В 1990 году Барруш перешёл в «Монако», куда его пригласил Арсен Венгер. Там португалец составил дуэт нападения вместе с Джорджем Веа. В первом же сезоне футболист выиграл с командой Кубок Франции, а на следующий год дошёл до финала Кубка Кубков, но там его команда проиграла бременскому «Вердеру». В 1993 году Руй подписал контракт с другим французским клубом, марсельским «Олимпиком». Клуб занял в чемпионате второе место, но из-за коррупционного скандала был отправлен во второй дивизион, после чего большинство футболистов покинули Марсель.

Барруш вернулся в «Порту». Там футболист провёл 6 сезонов, в пяти из которых был игроком основного состава команды. Он выиграл с клубом 5 чемпионатов страны, 2 Кубка и 3 Суперкубка Португалии. Полузащитник в тот период играл за сборную, был лидером команды, однако на крупные турниры не попадал. Последний матч в форме национальной команды он провёл 14 декабря 1996 года с Германией (0:0). В июне 2000 года Барруш завершил карьеру футболиста.

После завершения карьеры игрока, Барруш остался в «Порту» в качестве менеджера. Летом 2005 года голландец Ко Адриансе пригласил его на должность своего помощника. А после его ухода даже дважды в товарищеских играх являлся исполняющим обязанности главного тренера команды и 16 августа 2006 года в том же качестве привёл клуб к победе в Суперкубке Португалии. Несмотря на это достижение через несколько недель на пост главного тренера был назначен Жезуалду Феррейра, а Руй стал его помощником и в этом статусе помог клубу выиграть три подряд чемпионата, а также два Кубка и Суперкубок Португалии.

Достижения

Командные 
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1987
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1987
 Чемпион Португалии: 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
 Обладатель Кубка Португалии: 1988, 1998, 2000
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1995, 1996, 1998, 1999
 Обладатель Кубка Италии: 1990
 Обладатель Кубка УЕФА: 1990
 Обладатель Кубка Франции: 1991

Личные 
 Футболист года в Португалии: 1988

Примечания

Ссылки 
 Профиль на foradejogo.net
 Профиль на zerozerofootball.com
 
 Профиль на footballplayers.ru

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян
Игроки ФК «Варзин»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Тренеры ФК «Порту Б»